Saragossa előfordulásai:
 Saragossa alabamai település
 Saragossa: Zaragoza aragóniai spanyol város katalán nyelvű névformája
 Saragossa tartomány: Zaragoza spanyol tartomány katalán névformája
 Saragossa Band: német popegyüttes
 Saragossa (moly): molynemzetség (rendszertani elnevezés)
Lásd még
 Zaragoza
 Zaragoza megnyitás vagy Saragossa megnyitás: sakk-műszó nemzetközi névformái
 Saragosa